Christina  est un prénom féminin germanique, équivalent du français Christine.

Œuvres 

cinéma
 Christina, un film de 1986 de Joe D'Amato ;
 Christina, un film de 1974 de Paul Krasny ;
 Christina, un film de 1953 d'Herbert Windt ;
 Christina, un film de 1929 de William K. Howard ;

musique
 Christina, le second single de l'album d'Anaïs, The Cheap Show ;

bande dessinée
 Christina, un album de la série Le Poisson-Clown.

Hydronyme 

 Christina, une rivière américaine, affluent du Delaware.

Pseudonyme 

 Claudia Christina (1966-2005), une animatrice de radio et de télévision et chanteuse allemande.

Divers 
 Christina, un cocktail à base de champagne
 Piercing Christina, un piercing génital
 Christina, le yacht d'Aristote Onassis

Note